Ю́лия Франк (; род. 20 февраля , Восточный Берлин, ГДР) — немецкая писательница. Дочь режиссёра Юргена Земиша () и актрисы Анны Катарины Франк (), внучка скульптора , праправнучка художника . Лауреат  (2007), шорт-листер ежегодной премии британской газеты The Independent за лучшее произведение зарубежной прозы — роман «» (, 2007; в переводе на английский —  [«Слепая сторона сердца»], 2010).

Биография 
В 1978 году с матерью и тремя сёстрами эмигрировала в Западный Берлин, затем в ФРГ. В 1990-е годы изучала историю немецкой литературы, философию и американистику в Свободном университете Берлина. Некоторое время жила в США, Мексике и Гватемале. Работала литературным редактором в берлинской телерадиокомпании Sender Freies Berlin, публиковалась в периодике. Живёт с детьми в Берлине.

Автор романов «Новый повар» (, 1997), «Любимый слуга» (, 1999), «» (, 2003), «Полудница» (, 2007), «Спина к спине» (, 2011), сборников рассказов «Посадка на брюхо: рассказы на ощупь» (, 2000), «Ни с того ни с сего» (, 2006), книги воспоминаний «Разные миры» (, 2021). Редактор антологии «Пересечения границы. Вспоминают авторы Востока и Запада» (, 2009). Произведения Юлии Франк переведены на 34 языка, включая русский.

Примечания

Библиография

Ссылки 
 
 
 
 

Немецкие писатели